Maiandrosz néven három folyó ismert:
 Büyük Menderes; a Nagy-Maiandrosz, az ókorban a tulajdonképpeni Maiandrosz/Maeander, Milétosznál ömlik a tengerbe
 Küçük Menderes; Kis-Maiandrosz, a Meandrosz egyik mellékfolyója, az ókori Kaisztrosz/Caystrus, Epheszosznál ömlik a tengerbe.
 Öreg-Maiandrosz a neve Homérosznál a Szkamandrosz folyónak

Ókori folyók